Microchilus ist der wissenschaftliche Name von:
Microchilus (Orchideen), einer Gattung aus der Familie der Orchideen
Microchilus (Käfer), einer Gattung aus der Familie der Blatthornkäfer